Meziplodiny jsou rostliny pěstované na pozemku mezi dvěma hlavními plodinami. Pěstování meziplodin nemá přímý finanční efekt pro pěstitele. Meziplodina je pěstována pro zlepšení půdních podmínek, zajištění pokryvu půdy a tím i snížení ohrožení půdy erozí, uložení živin v těle rostliny a opětovné navrácení do půdy po odumření a rozložení.

Pro meziplodiny je důležité, aby využily dobu po sklizni předplodiny (hlavní plodiny) a v brzké době utvořily souvislý porost chránící půdu proti erozi a utvořily stín, který chrání půdu před výparem a ztrátou vláhy. Nejčastěji se jako meziplodiny používají

 světlice barvířská
 svazenka vratičolistá
 hořčice

ale i další.

Plodiny